

Cinema 
 Il conquistatore del Messico (Juárez) – film del 1939 di William Dieterle
 Juarez – uno dei porcellini d'India protagonisti del film G-Force - Superspie in missione

Geografia 
 Argentina
 Marcos Juárez – provincia di Córdoba, Argentina
 Messico
 Municipio di Juárez – municipio dello stato messicano del Chiapas
 Juárez – città capoluogo dell'omonimo municipio
 Juárez – comune del Messico, situato nello stato di Coahuila
 Juárez – comune del Messico, situato nello stato di Hidalgo
 Juárez – municipalità dello stato messicano del Michoacán
 Juárez – comune del Messico, situato nello stato di Nuevo León

 Ciudad Juárez – città messicana dello stato di Chihuahua, a volte citata come Juárez

 Unión Juárez – comune del Messico, nel Chiapas
 Villa Juárez – municipalità dello stato di San Luis Potosí, nel Messico centrale

Persone 
 Benito Juárez – politico e avvocato messicano
 Carlos Alberto Juárez – ex calciatore argentino naturalizzato ecuadoriano
 Efraín Juárez – calciatore messicano, difensore 
 Haroldo Juárez Arjona – ex calciatore guatemalteco, di ruolo attaccante
 Jesús Juárez Párraga – arcivescovo cattolico spagnolo
 Jorge Aarón Claros Juárez – calciatore honduregno, centrocampista 
 Miguel Juárez – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Miguel Agustín Pro Juárez – presbitero messicano, gesuita
 Miguel Juárez Celmán – presidente dell'Argentina 
 Teófilo Juárez – ex calciatore argentino, di ruolo difensore

Altro 
 Cartello di Juárez – cartello di narcotrafficanti messicani 
 Juárez – stazione situata sulla linea 3 della metropolitana di Città del Messico